Кубок России по русским шашкам среди мужчин 2010 года в быстрой программе прошёл 17 апреля в Колонтаево, Московская область.

Главный судья, международный арбитр Ильенко В. Ф., главный секретарь, арбитр ФМЖД Мельников А. П..

 — Александр Георгиев

 — Гаврил Колесов

 — Иван Трофимов

Соревнования по русским шашкам в Колонтаево
События 17 апреля
2010 год в шашках